Натуральне число 93
 93 рік до нашої ери
 93 рік нашої ери